Zaredariwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Zaredariwka (Domaniwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka
 Zaredariwka (Losowa), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa